wanad – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol V, łac. vanadium)
 P-83 Wanad – polski pistolet samopowtarzalny